Delta V, Delta-v o DeltaV puede referirse a:

Ciencia 
 Delta-v, unidad física que simboliza un cambio de velocidad.
 Delta-v, propiedad de la astrodinámica necesaria para medir el esfuerzo necesario para llevar a cabo una maniobra orbital.
 Balance delta-v (Delta-v budget), término usado en astrodinámica para medir el cambio de velocidad necesario para tareas de propulsión y maniobras orbitales durante una misión espacial.

Otros 
 Delta V, un videojuego de carreras aéreas de Bethesda Softworks.
 DeltaV, un sistema de control distribuido usado en el control de procesos industriales. 
 Delta-V, una banda musical italiana bajo el sello de Virgin Records.